Jean-François Payen peut faire référence à :

 Jean-François Payen (1800-1870), médecin et érudit français ;
 Jean-François Payen de La Garanderie, dit Jean-François Payen (né 1957), médecin français spécialisé en anesthésie et réanimation